De Wereldbeker schaatsen 2007-2008 gaat voor de 1500 meter rijders van start in Salt Lake City. Dit gebeurt op 10 november 2007 in de Verenigde Staten. De andere wedstrijden vinden plaats in Calgary, Kolomna, Heerenveen, Hamar, Baselga di Pinè en tijdens de Wereldbekerfinale in Heerenveen.

Kalender

Podia

Eindstand  

- = geen deelname
0 = geen punten

Vrouw 1500
2007/08